Hedwig es un nombre femenino de origen alemán, cuya traducción al español es Eduviges o Eduvigis.  Este nombre proviene del alemán antiguo (Hadu que significa batalla y Wig, que significa pelea) y puede referirse a:

Filosofía 

 Hedwig Conrad-Martius, filósofa.

Religión 

 Santa Eduviges de Andechs (1174-1243), duquesa de Silesia, canonizada en 1267.
 Santa Eduviges I de Polonia (1373-1399), canonizada en 1997.
 Cementerio de Santa Eduviges, el nombre de varios cementerios católicos en los Estados Unidos.
 Catedral de Santa Eduviges (St. Hedwig's Cathedral) en Berlín.
 St. Hedwig, ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos.
 Iglesia de St. Hedwig, en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

Nobleza 

 Edwige de Francia, hija del rey de Francia Hugo Capeto y su esposa Adelaida de Aquitania.
 Hedwige de Sajonia, esposa de Hugo el Grande, madre de Hugo Capeto.

Literatura 

 Hedwig, la lechuza mascota de Harry Potter, perteneciente a la especie Bubo scandiacus, se la  regaló Hagrid en su primera visita al "Callejón Diagon" es blanca, le suele traer a Harry el correo todas las mañanas y destaca sobre todas las lechuzas.
 Hedwig and the Angry Inch, musical de Broadway sobre una banda ficticia de Rock and Roll.
 Hedwig and the Angry Inch (película), película basada en el musical.

Otros campos 

 Johann Hedwig, botánico alemán.

Nombres germanos

tr:Sihirli Yaratıklar (Harry Potter)#Hedwig